Юбер () — имя и фамилия. Носители фамилии:

  (род. 1953) — путешественник, писатель, президент Международного полярного фонда, посол доброй воли от Бельгии.
 Юбер, Антуан (1996—2019) — французский автогонщик.
 Юбер, Гийом (род. 1994) — бельгийский футболист.
 Юбер, Жак (1867—1914) — швейцарский ботаник.
 Юбер, Жан (1721—1786) — швейцарский художник и силуэтист, известный серией работ, изображающих Вольтера.
 Юбер, Ивонна (1895—1988) — канадская пианистка и музыкальный педагог.
 Юбер, Летисия (род. 1974) — французская фигуристка-одиночница.
 Юбер, Роже (1903—1964) — французская кинооператор.
 Юбер, Франсуа (1750—1831) — швейцарский естествоиспытатель, сын Жана Юбера.

Uber — название
 Uber — международная компания поиска, вызова и оплаты такси.
 Uber Entertainment — американская компания по разработке компьютерных игр.

См. также